Домиция Лонгина (; * ок. 53/55; † между 126/130) е римска императрица, съпруга на император Домициан.

Произход 
Дъщеря е на генерал Гней Домиций Корбулон и Касия Лонгина. Сестра е на Домиция Корбула, през 63 г. омъжена за сенатора Луций Аний Винициан. Внучка е на Юния Лепида (пра-правнучка на император Август) и юриста и консула от 30 г. Гай Касий Лонгин. Нейната леля по бащина линия е Милония Цезония, четвъртата съпруга на Калигула.

Римска императрица 
През 70 г. е омъжена за Луций Елий Ламия Плавций Елиан, но е харесана от Домициан, синът на император Веспасиан. Скоро той се жени за нея. Тя ражда през 73 г. Тит Флавий Цезар и след три години една дъщеря, които умират още малки. Домиция е почетена като Августа и Divi Caesaris Mater.

Домициан обича съпругата си и я взема при всичките си пътувания – въпреки това е виждан често с други жени. През 83 г. се разкрива аферата на Домиция с артиста Парис. Любовникът ѝ е убит, а Домиция е принудена да се разведе и е изпратена в изгнание. Въпреки това тя остава близо до Домициан и римската политика.

Галерия

Литература 
 Jones, Brian W. (1992), The Emperor Domitian. London: Routledge. ISBN 0-415-10195-6.
 Levick, Barbara (2002), Greece & Rome 49 (2): pp. 199 – 211. Corbulo's Daughter.
 Varner, Eric R. (1995), American Journal of Archaeology 99 (2): pp. 187 – 206. Domitia Longina and the Politics of Portraiture.
 Alexander Demandt: Das Privatleben der römischen Kaiser. C. H. Beck 2007, ISBN 978-3-406-54774-4, S. 93 – 95 (eingeschränkte Online-Version in der Google-Buchsuche)
 Werner Eck: Domitia . In: Der Neue Pauly (DNP). Band 3, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01473-8.
 Emily Ann Hemelrijk: Matrona Docta: Educated Women in the Roman Élite from Cornelia to Julia Domna. Routledge 2004, ISBN 978-0-203-47944-5, S. 108 – 111

Източници

Външни препратки 

 Domitia, Livius.org

Римски императрици
Флавии
Флавиева династия
Жени от Древен Рим
Родени през 1 век
Починали през 2 век